Belkino () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Belkino (Kaliningrad, Krasnosnamensk) im Rajon Krasnosnamensk (Groß Wersmeningken, 1938–1946 Langenfelde, Kreis Pillkallen (Schloßberg), Ostpreußen)
 Belkino (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk (Abelischken, 1938–1946 Ilmenhorst, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)